Gornja Voća je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Donja Voća, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 688 stanovnika te 235 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Miroslav Martinjak, orguljaš, liturgičar i muzikolog

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji